

Geografia do Brasil 
Caeté — município de Minas Gerais
Caetés (Pernambuco) — município do estado de Pernambuco
Rio Caeté — do estado do Acre
Rio Caeté (Pará) — do estado do Pará
Córrego Caeté — do estado de Minas Gerais
Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu — unidade de conservação federal do estado do Pará

Outros
Caetés (tribo) — povo indígena tupi-guarani do litoral brasileiro entre a foz do rio São Francisco e a ilha de Itamaracá
Caetés (romance) — Graciliano Ramos de 1933

Desambiguações de topônimos